Herrenschwand steht für:
 Herrenschwand, Dorf im Südschwarzwald

Herrenschwand ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Gabriel von Herrenschwand (1728–1785), Schweizer Arzt
 Friedrich von Herrenschwand (1881–1959), österreichischer Augenarzt und Medizinhistoriker
 Jean Frédéric Herrenschwand (1728–1812), Schweizer Nationalökonom

Siehe auch:
 Herrenschwanden, Ort der Gemeinde Kirchlindach, Schweiz